А́арон Джа́стин Ле́ннон (; род. 16 апреля 1987, Чэплтаун, Лидс, Англия) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за сборную Англии. Обладатель Кубка Футбольной лиги 2008 года.

Клубная карьера

«Лидс Юнайтед» 
Леннон начал свою профессиональную карьеру карьеру в «Лидс Юнайтед», в составе которого он стал самым юным игроком Премьер-лиги, дебютировав в ней в возрасте 16 лет и 129 дней в матче против своей будущей команды «Тоттенхэм Хотспур». В тот день его команда проиграла «шпорам» со счётом 2:1 на «Уайт Харт Лейн». Очень долго пытался пробиться из молодёжной академии «Лидса» в основной состав. В 2001 году Леннон установил рекорд как самый молодой игрок, заключивший спонсорский контракт на поставку бутс с компанией Adidas. На тот момент ему было всего 14 лет.

«Тоттенхэм Хотспур» 
Когда в «Лидсе» начались финансовые проблемы, Леннон был продан в «Тоттенхэм Хотспур» за £1 млн в июне 2005 года. Дебютировал он через пару месяцев в августе в игре против «Челси» («шпоры» проиграли). 16 марта 2006 года Леннон забил свой первый гол в Премьер-лиге в матче против «Бирмингема» (2:0) во второй половине тайма на стадионе «Сент-Эндрюс». Он был номинирован на звание лучшего молодого игрока года в сезоне 2005/06, но проиграл Уэйну Руни. 28 марта 2006 года Леннон продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2010 года.

В сезоне 2006/07 Леннон был вновь номинирован звание лучшего молодого игрока года, но занял третье место, уступив Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и Сеску Фабрегасу из «Арсенала». 8 января 2007 года Леннон подписал новый контракт на пять с половиной лет и месячной зарплатой в £20 000.

«Эвертон» 
2 февраля 2015 года Леннон был отдан в аренду в «Эвертон» на оставшуюся часть сезона. 7 февраля дебютировал за «Эвертон» в качестве замены в матче против «Ливерпуля». 22 марта 2015 года Леннон забил свой первый гол за «Эвертон» против «Куинз Парк Рейнджерс» на «Лофтус Роуд», победа 2:1. 11 апреля 2015 года Леннон забил второй гол в матче против «Суонси Сити», в конечном итоге ничья 1:1.

1 сентября 2015 года Леннон завершил свой постоянный трансфер в «Эвертон», подписав контракт на три года.

«Бернли» 
23 января 2018 года перешёл в «Бернли», контракт рассчитан на два с половиной года. Выступал под 25-м номером.

Карьера в сборной 
Леннон был вызван в молодёжную сборную Англии в октябре 2005 года, а 8 мая 2006 года был заявлен в состав первой сборной Англии на чемпионат мира 2006 года.

Он был назван лучшим игроком матча в противостоянии второй сборной Англии с Белоруссией 25 мая 2006 года, в котором Англия проиграла со счётом 2:1 на стадионе «Мадейски» в Рединге. Дебют Леннона за основной состав сборной Англии состоялся во втором тайме матча с Ямайкой, 2 июня, в котором Англия победила со счётом 6:0.

Леннон вышел на замену в игре во второй групповой стадии чемпионата мира 2006 года против Тринидада и Тобаго. После его появления на поле вместе с Уэйном Руни Англия забила два гола и победила со счётом 2:0. Среди болельщиков бытовало мнение, что он вскоре вытеснит Дэвида Бекхэма с его правого фланга. Леннон также вышел играть в четвертьфинале против Португалии после травмы Бекхэма. К концу матча он был заменён на Джейми Каррагера перед серией пенальти, в которой Англия проиграла со счётом 3:1 (Каррагер промахнулся).

Леннон также вышел на замену в матче против Андорры в отборочной матче к чемпионату Европы 2008, где помог забить Питеру Краучу его второй гол в матче.

Свой первый матч в стартовом составе сборной Англии Леннон провёл 24 марта 2007 года в матче против сборной Израиля.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Бернли»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Кайсериспор»